Gmina Pleasant (hrabstwo Appanoose) –
 Gmina Pleasant (hrabstwo Cass, Iowa) –

Zobacz też 
 
 Gmina Pleasant Valley
 Gmina Pleasant Grove